

Geografia

Islândia 
 Reykholt (oeste da Islândia) — povoado no oeste da Islândia
 Reykholt (sul da Islândia) — povoado no sul da Islândia

Desambiguações de topônimos